Шид () — город в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживали 16 311 жителей (по переписи населения 1991 года — 14 275 жителей).

Демография 
В городе Шид, по переписи 2002 года проживали 12 825 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,1 лет (36,5 года у мужчин и 39,6 года у женщин). В городе есть 5510 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,96.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост числа жителей.

Персоналии 
 Димитрий Башичевич (1921—1987) — югославский хорватский художник и искусствовед.
 Лабош, Андрей (1826—1918) — русинский церковный и общественный деятель, поэт.
 Лабош-Гайдук, Леона (род. 1935) — русинский педагог, сербско-русинский деятель просвещения.
 Симонович, Бошко (1898—1965) — югославский футболист, судья, спортивный функционер и тренер, наставник сборной Югославии на чемпионате мира 1930 года.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Шид на карте проекта Wikimapia
 Руски двор (Владичанска резиденција)

Города Воеводины